De Tlatocan was in het Azteekse staatsbestel de uitgebreide raad waarin de erfelijke adel zetelde maar waarvan het aantal noch de precieze functie vaststaat. De adel of de Pillis vervulden diverse functies variërend van legeroversten tot bestuurders.

Azteken